Brattlikollen (Oslo), een buurt in Oslo
Brattlikollen (metrostation), een station van de metro van Oslo